Мало језеро се може односити на:

 Мало језеро (Мљет)
 
 Мало ропско језеро
 Мало јажиначко језеро